Гуларт:
 Гуларт, Валтер (1912—1951) — бразильский футболист, вратарь.
 Гуларт, Жуан (1918—1976) — бразильский государственный деятель, президент Бразилии (1961—1964).
 Гуларт, Рикардо (род. 1991) — бразильский футболист.
 Гуларт Ногейра, Флорентину (1924—2015) — португальский поэт и крайне правый политик.

См. также 
 Гуларте